Durdy Bayramov – pittore turkmeno
 Kamil Bayramov – ex calciatore azero
 Rövşən Bayramov – lottatore azero
 Tavakgül Bayramov – taekwondoka azero
 Toral Bayramov – calciatore azero